Pauline af Württemberg kan henvise til flere artikler:

 Pauline Therese, dronning af Württemberg (1800–1873)
 Prinsesse Pauline af Württemberg (1810–1856)
 Prinsesse Pauline af Württemberg (1877–1965)